John Franklin pode se referir a:
 John Franklin (ator) - um ator estadunidense.
 John Franklin (1786-1847) - explorador britânico do Árctico.
 John Franklin Enders - bacteriologista dos Estados Unidos da América.
 John Franklin Norris - pastor fundamentalista da Primeira Igreja Batista de Ft. Worth, Texas.
 John Hope Franklin -  historiador estadunidense e ex-presidente da American Historical Association.

Desambiguação